Prochladnoje () ist der Name russischer Orte:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Prochladnoje (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk (Kragau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Prochladnoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk (Kallningken, 1938–1946 Herdenau, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Prochladnoje, untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk (Frisching, Kreis Preußisch Eylau)
 Prochladnoje, untergegangener Ort im Rajon Nesterow (Schuiken, 1938–1946 Spechtsboden, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Prochladnoje, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk (Klein Kolpacken, 1938–1946 Kleinbachrode, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Prochladnoje (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Prochladnoje (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk

Siehe auch:
 Prochladnaja
 Prochladny